Горошанський Євген Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горошанський Олександр Олександрович (* 1983) — російський хокеїст, центральний нападник, «Торпедо» (Нижній Новгород),
 Горошанський Олександр Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки